Валерий Владимирович Кауров (род. 2 апреля 1956, Одесса) — украинский публицист и общественный деятель, председатель Союза православных граждан Украины, председатель организации «Единое отечество», главный редактор портала «Единое Отечество» и газеты «Православный телеграфъ».

Биография 
Родился 2 апреля 1956 года в Одессе.

Образование — среднее специальное, в 1974 году закончил СПТУ города Прилуки по специальности токарь-фрезеровщик.

С 1975 по 1983 год работал на заводе «Электронмаш».

С 1983 по 1990 год — в СМУ-26 «Одесстрой».

С 1990 по 1992 год возглавлял кооператив «Союз-89».

С 1992 по 2001 год был генеральным директором фирмы «Интеродекс»,

С 5 марта 2001 председатель Одесской региональной общественной православно-патриотической организации «Единое Отечество».

Пытался стать активистом палаточного городка на Куликовом Поле, но был освистан  и изгнан одесситами. Весной 2014 года объявил себя народным главой Одесской Народной Республики, чем вызвал удивление у лидеров одесского «Антимайдана» . Во время событий 2 мая находился в Крыму, но держал телефонную связь с соратниками, трое из которых погибли в доме профсоюзов.

В 2014 году бежал в Россию.

Член ПСПУ, холост. Имеет двух сыновей и дочь.

Общественная деятельность 
Возглавляемая им организация занималась активной миссионерской, благотворительной, правозащитной и патриотической работой. В частности, были организованы такие мероприятия:

 благотворительный марафон «Православные — детям Одессы»;
 многочисленные крестные ходы и молитвенные стояния против сторонников УПЦ (КП) и прозелитической экспансии униатов;
 круглые столы и конференции, посвященные проблемам русскоязычного населения в Одесской области, Киеве и в Крыму;

Валерий Кауров проявил себя как православный политик, бескомпромиссно отстаивающий конституционные права верующих УПЦ (МП), стойкий борец против любых проявлений автокефалии, борется за сохранение нерушимого духовного единства УПЦ с Русской Православной Церковью.

Участвовал и организовывал защиту и освобождение храмов по всей Украине, в том числе: в г. Острог (Ровенская епархия), в Святогорской Лавре (Донецкая епархия), в г. Чернигове, в Одесской, Черновицкой и других епархиях УПЦ.

10 сентября 2005 года на Учредительном съезде в г. Киеве, В. В. Кауров был избран председателем Союза Православных граждан Украины (СПГУ). Особенно известна его деятельность в защите русского языка и прав российских соотечественников на Украине, а также борьба против реабилитации воинов ОУН-УПА и вступления Украины в НАТО, антироссийской трактовки массового голода и гибели людей в 1930-х годах прошлого века. Резонансная деятельность принесла В. Каурову широкую известность по всей Украине, а особенно в Одесском регионе, где с ним тесно сотрудничали как депутаты местных советов, представители власти, так и руководители различных общественных организаций и партий.

21 декабря 2007 года Собором Епископов УПЦ (МП) заявлено, что «…деятельность общественной организации „Союза Православных граждан Украины“ не имеет отношения к Украинской Православной Церкви. Глава этой организации, господин Валерий Кауров, не имеет права представлять позицию Украинской Православной Церкви и высказываться от её имени по какому-либо вопросу. Более того, мы свидетельствуем, что отдельные его действия и высказывания направлены против Украинской Православной Церкви и вредят её спасительной миссии в обществе. Мы также осуждаем так называемое „политическое православие“, которое предусматривает внесение в церковную ограду политических лозунгов, поскольку это не отвечает духу Христовой проповеди. Мы считаем деструктивным вмешательство в церковную жизнь Украины политических и околоцерковных общественно-политических организаций, в том числе зарубежных, которые поддерживают антицерковную деятельность господина Валерия Каурова и его сторонников»

В 2006—2008 годах создал «АнтиНАТОвский комитет» и руководил массовыми антиНАТОвскими акциями против учений «Си-бриз» в Феодосии и Одессе, марафоном «Я говорю по-русски», в результате которого собрано 216000 подписей в защиту русского языка, после чего он был признан в Одессе региональным. Осенью 2008 года возглавил Оргкомитет акции «Чужих детей не бывает», в результате которой 19 детей и 12 взрослых из Южной Осетии, пострадавших в ходе  вооруженного конфликта в Грузии, в течение 30 дней отдыхали и лечились в Одессе. За это время с ними было проведено более 40 лечебных, культурологических и духовных мероприятий. Эта акции отмечена Грамотой Президента Южной Осетии.

С конца 2008 года и по нынешнее время является руководителем Кредитного союза «Украина» и помогает 18500 вкладчикам, пострадавших от мошенничества прежнего руководства, похитившего их сбережения, особая помощь им оказана г-ну Николаю Кукурику, который полностью вернул все вложенные средства.

Всего за период 2006—2010 годов проведено более 90 крупных акций по всей стране в защиту православия и русскоязычного населения Украины. СПГУ «Единое Отечество» входило в десятку самых публикуемых в СМИ русских и православных организаций на Украине и имеет широкую сеть своих отделений по всей стране, оказывало влияние на общественно-политическую жизнь не только в епархиях УПЦ, но и во всем Московском патриархате.

Санкции 
25 июля 2014 года  включён Евросоюзом в санкционный список лиц, у которых в ЕС замораживаются активы и в отношении которых введены визовые ограничения за «поддержку действий и политики, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Ранее, 20 июня 2014 года попал под санкции США.

Также находится под санкциями Велико­британии, Канады, Австралии, Украины, Японии и Швейцарии.

Награды 

 30 сентября 2003 года — митрополитом Киевским и всея Украины Предстоятелем УПЦ Блаженнейшим Владимиром за заслуги перед УПЦ был награждён орденом УПЦ св. равноапостольного великого князя Владимира ІІІ ст.;
 7 мая 2004 года — митрополитом Киевским и всея Украины Блаженнейшим Владимиром ему была вручена Грамота «Благословение за усердные труды во славу святой Церкви»;
 9 сентября 2006 года — вручена Грамота митрополита Агафангела за освобождение Свято-Андреевского храма в г. Одессе. Вместе с ним были награждены 45 членов СПГУ «Единое Отечество»;
 18 июня 2007 года — Святейшим Патриархом Алексием II награждён орденом св. благоверного князя Даниила Московского III степени. Награду в Свято-Даниловом монастыре вручал нынешний Патриарх Кирилл, который в тот период был главой ОВЦС МП;
 4 апреля 2010 года — главой императорского дома Романовых награждён орденом святой Анны III степени.

Примечания

Ссылки 
 Председатель СПГУ Валерий Кауров награждён орденом 
 Протокол № 2 заседания Собора епископов Украинской Православной Церкви (укр.)

Общественные деятели Украины
Кавалеры ордена Святого благоверного князя Даниила Московского III степени
Фрезеровщики
Токари
Участники протестов на Юго-Восточной Украине (2014)
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Участники Антимайдана